Le Tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept 2015 (en anglais New Zealand rugby sevens 2015) est la cinquième étape de la saison 2014-2015 du World Rugby Sevens Series (ex IRB Sevens World Series). Elle se déroule sur deux jours les 6 et  au Westpac Stadium de Wellington, en Nouvelle-Zélande. L'équipe de Nouvelle-Zélande gagne une nouvelle fois le tournoi en battant l'équipe d'Angleterre en finale sur le score de 27 à 21.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Sevens Series
 New Zealand rugby sevens

Lien externe 
 

2015
Rugby à sept en 2015
Sport en Nouvelle-Zélande en 2015
Sport en février 2015